Isabel Allende (schrijfster) (1942), Chileens schrijfster, nicht van de Chileense president Salvador Allende
 Isabel Allende (politica) (1945), Chileens senator, dochter van Salvador Allende